Slovo Morse může mít několik významů:

 Morse jako příjmení
 Barry Morse (1918–2008) – britsko-kanadský divadelní, televizní a filmový herec
 David Morse (* 1953) – americký herec
 Samuel Finley Breese Morse (1791–1872) – americký vynálezce morseovy abecedy, sochař a malíř
 Stephen A. Morse vynálezce Morse kuželu
 Steve Morse (* 1954) – americký kytarista
 Endeavour Morse – postava britského policisty v sérii detektivek spisovatele Colina Dextera
 jiné významy
 Morse kužel – velmi přesný způsob upínání nástroje v točivém stroji
 Morse, postava ve filmu Vetřelec 3 (hraje Daniel Webb)